Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1972 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в Гейдельберзі, Німеччина, в серпні 1972 року.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 1972